Cuvântul Dacia se poate referi la:

Istorie 
 Dacia, regat antic de pe teritoriul României de astăzi
 Dacia romană, provincie romană
 Dacia Aureliană, provincie romană
 Dacia Ripensis, provincie romană
 Dacia Mediterranea, provincie romană
 Dioecesis Dacia, o dioceză romană

Autovehicule 
 Dacia Automobile S.A., producător român de autovehicule, care aparține grupului Renault din 1999.
Modele de automobile fabricate:
 Dacia 1100
 Dacia 1300
 Dacia 1310
 Dacia 1410
 Dacia Dokker
 Dacia Duster
 Dacia Estafette
 Dacia Jogger
 Dacia Lăstun
 Dacia Logan
 Dacia Lodgy 
 Dacia Pick-Up
 Dacia Nova
 Dacia Sandero
 Dacia Solenza
 Dacia Spring
 Dacia SuperNova

Lucrări, reviste, edituri 
 Dacia preistorică, lucrare a lui Nicolae Densusianu apărută în anul 1913 la București
 Dacia (revistă de arheologie), publicația profesională a Institutului de arheologie Vasile Pârvan, institut al Academiei Române
 Dacia literară, revistă apărută la 30 ianuarie 1840 la Iași sub redacția lui Mihail Kogălniceanu
 Editura Dacia, editură din Cluj-Napoca fondată în 1969

Localități și locuri 
 Dacia, Botoșani, sat în județul Botoșani
 Dacia, Brașov, sat în județul Brașov
 Dacia, Satu Mare, sat în județul Satu Mare
 Dacia, Iași, cartier în Iași
 Dacia, Bălți, cartier în Bălți
 Bulevardul Dacia din Chișinău

Cluburi sportive 
 Dacia Chișinău, club de fotbal
 Dacia Mioveni, club de fotbal
 Dacia Orăștie, club de fotbal
 Dacia Unirea Brăila, club de fotbal

Alte utilizări 
 SMR Dacia, navă de pasageri a Serviciului Maritim Român (1907–44)
 Palatul Dacia, edificiu din București
 Dacia, hotel din Paris pe bulevardul Saint-Michel nr. 41, fondat de un român
 Banca Dacia Felix, bancă privată înființată la Cluj-Napoca în 1991 
 Rami Dacia, companie producătoare de diamante sintetice din România
 Dacia Maraini, scriitor italian
 Dacia Valent, politician somalez
 Brigada 3 Infanterie Motorizată „Dacia”, unitate militară din cadrul FT ale Armatei Naționale a Republicii Moldova

Nume proprii